Karkamış (district)
 Karkamış (stad)